Ход соревнований

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Москва, Олимпийский бассейн, 24.07.1980—24.07.1980

Предварительные заплывы 
Москва, Олимпийский бассейн, 24.07.1980

Финал 
Москва, Олимпийский бассейн, 24.07.1980

Примечания

См. также 
 Плавание на Олимпийских играх
 Плавание на летних Олимпийских играх 1980